Jilin désigne notamment :
Jilin, une province du Nord-Est de la Chine
Jilin (Jilin), une ville dans cette province
Jilin, une race de chevaux développée dans cette province
Jilin, une constellation de satellites chinois
L'ancien nom du Yanbian Football Club

Homonymie de toponyme